Inden for håndarbejde er et sting en enkel løkke af tråd eller garn. Sting er et fundamentalt element i syning, strikning, broderi, hækling og blonder-fremstilling, både når det foregår i hånden eller på en symaskine. Der findes en række forskellige sting, som bruges til bestemte formål. Eksempelvis bruges et knaphulssting til at forstærke knaphuller.

Typer 
 Bagsting
 Kastesting
 Knaphulssting
 Knudesting
 Krydssting
 Kædesting

Referencer

Litteratur 
 
 

Syning